

Patronymes 
 Diego de León (1807-1841), militaire espagnol ;
 Édgar de León, (1964-), joueur portoricain de basket-ball ;
 Francisco de León, (1961-), joueur portoricain de basket-ball ;
 Jorge de León (1987-), joueur de baseball dominicain ;
 Juan Ponce de León (1460-1521), conquistador espagnol ;
 Oscar de León (1943- ), musicien (bassiste) et chanteur vénézuélien ; 
 Thérèse de León, (1080-1130), comtesse régnante du Portugal.

Toponymes 

 Province de León
 Royaume de León
 De Leon, une ville du comté de Comanche, au Texas, aux États-Unis.

Autres 
 Tour de León, course cycliste espagnole.

Homonymie de patronyme